Bradley de Nooijer – calciatore olandese
 Gérard de Nooijer – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Jeremy de Nooijer – calciatore olandese
 Teun de Nooijer – hockeista su prato olandese